Dyserinck ist der Familienname von:

 Hendrik Dyserinck (1838–1906), niederländischer Admiral und Politiker
 Hugo Dyserinck (1927–2020), belgischer Komparatist